Hettenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Hettenbach (Bracht), rechter Zufluss der Bracht (zur Kinzig) in Hessen 
 Hettenbach (Langenbach), linker Zufluss des Langenbachs (zum Kocher) am Ortsanfang von Crispenhofen, Gemeinde Weißbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Hettenbach (Lobbach), linker Zufluss der Lobbach an der Gemeindegrenze zwischen Waldwimmersbach, Gemeinde Lobbach und Hettenbachhof, Gemeinde Spechbach, beide im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Hettenbach (Oberellenbach), rechter Zufluss des Oberellenbachs (zum Bayerbacher Bach) bei Oberellenbach, Markt Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hettenbach, anderer Name des Mühlbach (Augsburg), linker Zufluss der Wertach in Oberhausen, kreisfreies Augsburg, Bayern; Kanal, der vom Wertachkanal links abgeht

Ort:
 Hettenbach (Wüstung), Ortswüstung im Gemeindeteil Crispenhofen von Weißbach im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Hettenbach ist ein Familienname:
 Ernestus Hettenbach (1552–1616), deutscher Physiker und Mediziner